I racconti – raccolta di racconti di Alberto Moravia, del 1952
 I racconti – raccolta di racconti di Italo Calvino, del 1958